El Gran Premi d'Aragó de motociclisme de 2011 fou la catorzena cursa de la temporada 2011 de motociclisme. La cursa es disputà a la Ciudad del motor de Aragón (Alcanyís, Aragó) el cap de setmana dels dies 16 i 18 de setembre de 2011.

Classificació

MotoGP

Moto2

125 cc 

Aragó
Edicions